Лаурита има више значења:

 Лаурита, Ел Суспиро, Гранха (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лаурита (Гвајмас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Лаурита (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику